Los paquicefalosáuridos (Pachycephalosauridae) son una familia de dinosaurios marginocéfalos paquicefalosaurianos que vivieron en el Cretácico superior (hace aproximadamente 84 y 65 millones de años, desde el Campaniense hasta el Maastrichtiense) en Asia y Norteamérica.

Descripción 

Los paquicefalosáuridos  son los paquicefalosaurianos más avanzados. Los huesos frontales y parietales se encuentran fusionados formando el domo característico de esta familia. Cola larga y con tendones osificados que le daban rigidez. La pelvis era ancha con el ilion profundo. Las articulaciones de la columna le daba gran rigidez al conjunto.

Sistemática 

Pachycephalosauridae  es el clado menos inclusivo que contiene al Pachycephalosaurus wyomingensis (Brown & Schlaikjer, 1943) y al Stegoceras validum (Lambe, 1918)

Taxonomía 

 Familia Pachycephalosauridae 
 Amtocephale
 Stegoceras
 Goyocephale
 Gravitholus?
 Subfamilia Pachycephalosaurinae 
 Tylocephale
 Prenocephale
 Sphaerotholus
 Colepiocephale
 Hanssuesia
 Alaskacephale
 Tribu Pachycephalosaurini 
 Stygimoloch
 Dracorex
 Pachycephalosaurus

Pachycephalosaurinae 

 Pachycephalosaurinae  es una subfamilia de dinosaurios marginocéfalos paquicefalosáuridos que vivieron entre el Cretácico superior (hace aproximadamente 84 y 65 millones de años, en el Campaniense y el Maastrichtiense) en Asia y Norteamérica.

Pachycephalosaurinae es el clado más inclusivo que contiene al Pachycephalosaurus wyomingensis (Brown & Schlaikjer, 1943) pero no al Stegoceras validum (Lambe, 1918).

Tribu Pachycephalosaurini 

 Pachycephalosaurini es una tribu de dinosaurios marginocéfalos paquicefalosaurinos que vivieron entre el Cretácico superior (hace aproximadamente 71 y 65 millones de años, en el Maastrichtiense) en Norteamérica.

Pachycephalosaurini es el clado más inclusivo que contiene al Pachycephalosaurus wyomingensis (Brown & Schlaikjer, 1943) y al  Stygimoloch spinifer (Galton & Sues, 1983).

Filogenia 
Cladograma según Longrich, Sankey y Tanke (2010).

Referencias

Enlaces externos 

 Ficha y estado en Taxon Search
 Pachycephalosauridae en Palæos

Pachycephalosauria